Antonio López (astrònom)
 Antonio López (polític) fundador del Partit Federal de Catalunya
 Antonio López Aguado (1764-1831), arquitecte neoclàssic espanyol 
 Antonio López Alfaro (Iniesta, Conca, 1962), futbolista espanyol que jugava en la posició de davanter centre 
 Antonio López Álvarez (Madrid, 1980), futbolista madrileny que ocupa la posició de migcampista 
 Antonio López Ferreiro (1837, Santiago de Compostel·la -1910)
 Antonio López García (Tomelloso, Ciudad Real, 1936), pintor i escultor espanyol realista 
 Antonio López Guerrero (Benidorm, Alacant, 1981), futbolista valencià 
 Antonio López Habas (Pozoblanco, Còrdova, 1957), entrenador de futbol andalús
 Antonio López-Istúriz White (Pamplona, 1970), polític navarrès, diputat del Partit Popular al Parlament Europeu
 Antonio López y López (Comillas, Cantàbria, 1817 – Barcelona, 1883), primer marquès de Comillas, navilier i comerciant 
 Antonio López de Mendoza (Granada, Espanya, 1493 - Lima, Perú, 1552), primer virrei de Nova Espanya (1535-1550) i el tercer virrei del Perú
 Antonio López Muñoz (Huelva, 1850 - Madrid, 1929), comte de López Muñoz, escriptor i polític espanyol
 Antonio López de Santa Anna (1794 – 1876), líder polític mexicà, president de Mèxic en onze ocasions no consecutives en un període de vint-i-dos anys 
 Antonio López Sierra (Badajoz, 1913 - Madrid, 1986), botxí de l'Audiència Territorial de Madrid entre els anys 1949 i 1975